Skärsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Skärsjön (Älmhult) in der Gemeinde Älmhult, Kronobergs län
 Skärsjön (Älmhult, Markaryd) in den Gemeinden Älmhult und Markaryd, Kronobergs län
 drei Seen in der Gemeinde Åtvidaberg, Östergötlands län
 Skärsjön (58° 5' N, 16° 4' O)
 Skärsjön (58° 15' N, 16° 2' O)
 Skärsjön (58° 15' N, 15° 51' O)
 Skärsjön (Borås) in der Gemeinde Borås, Västra Götalands län
 Skärsjön (Eskilstuna) in der Gemeinde Eskilstuna, Södermanlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Falkenberg, Hallands län
 Skärsjön (57° 13' N, 12° 54' O)
 Skärsjön (57° 14' N, 12° 56' O)
 Skärsjön (Finspång) in der Gemeinde Finspång, Östergötlands län
 drei Seen in der Gemeinde Gislaved, Jönköpings län
 Skärsjön (57° 15' N, 13° 23' O)
 Skärsjön (57° 28' N, 13° 39' O)
 Skärsjön (57° 29' N, 13° 48' O)
 Skärsjön (Gnosjö) in den Gemeinden Gnosjö und Vaggeryd, Jönköpings län
 Skärsjön (Härjedalen) in der Gemeinde Härjedalen, Jämtlands län
 Skärsjön (Härryda) in der Gemeinde Härryda, Västra Götalands län
 zwei Seen in der Gemeinde Hässleholm, Skåne län
 Skärsjön (56° 15' N, 13° 53' O)
 Skärsjön (56° 21' N, 13° 44' O)
 Skärsjön (Heby) in der Gemeinde Heby, Uppsala län
 Skärsjön (Heby, Uppsala) in den Gemeinden Heby und Uppsala, Uppsala län
 Skärsjön (Hedemora) in der Gemeinde Hedemora, Dalarnas län
 fünf Seen in der Gemeinde Hylte, Hallands län
 Skärsjön (56° 53' N, 13° 5' O)
 Skärsjön (56° 59' N, 13° 31' O)
 Skärsjön (56° 59' N, 12° 59' O)
 Skärsjön (57° 3' N, 13° 17' O)
 Skärsjön (57° 4' N, 13° 28' O)
 drei Seen in der Gemeinde Karlshamn, Blekinge län
 Skärsjön (56° 15' N, 14° 50' O)
 Skärsjön (56° 18' N, 14° 56' O)
 Skärsjön (56° 21' N, 14° 55' O)
 Skärsjön (Karlskrona) in der Gemeinde Karlskrona, Blekinge län
 Skärsjön (Klippan) in der Gemeinde Klippan, Skåne län
 Skärsjön (Kungsbacka) in der Gemeinde Kungsbacka, Hallands län
 Skärsjön (Leksand) in der Gemeinde Leksand, Dalarnas län
 Skärsjön (Lessebo) in der Gemeinde Lessebo, Kronobergs län
 Skärsjön (Linköping) in der Gemeinde Linköping, Östergötlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Ljungby, Kronobergs län
 Skärsjön (56° 42' N, 13° 31' O)
 Skärsjön (56° 47' N, 13° 59' O)
 Skärsjön (Ludvika) in der Gemeinde Ludvika, Dalarnas län
 zwei Seen in der Gemeinde Markaryd, Kronobergs län
 Skärsjön (56° 28' N, 13° 35' O)
 Skärsjön (56° 39' N, 13° 35' O)
 Skärsjön (Mora) in den Gemeinden Mora und Leksand, Dalarnas län
 Skärsjön (Nybro) in den Gemeinden Nybro und Emmaboda, Kalmar län
 Skärsjön (Olofström) in der Gemeinde Olofström, Blekinge län
 zwei Seen in der Gemeinde Ronneby, Blekinge län
 Skärsjön (56° 13' N, 15° 17' O)
 Skärsjön (56° 21' N, 15° 2' O)
 Skärsjön (Ronneby, Karlshamn) in den Gemeinden Ronneby und Karlshamn, Blekinge län
 Skärsjön (Sävsjö) in der Gemeinde Sävsjö, Jönköpings län
 Skärsjön (Skinnskatteberg) in der Gemeinde Skinnskatteberg, Västmanlands län
 Skärsjön (Svenljunga) in der Gemeinde Svenljunga, Västra Götalands län
 zwei Seen in der Gemeinde Tingsryd, Kronobergs län
 Skärsjön (56° 27' N, 14° 36' O)
 Skärsjön (56° 27' N, 14° 57' O)
 Skärsjön (Uppsala) in der Gemeinde Uppsala, Uppsala län
 zwei Seen in der Gemeinde Uppvidinge, Kronobergs län
 Skärsjön (56° 55' N, 15° 24' O)
 Skärsjön (57° 3' N, 15° 22' O)
 Skärsjön (Vaggeryd) in der Gemeinde Vaggeryd, Jönköpings län
 zwei Seen in der Gemeinde Varberg, Hallands län
 Skärsjön (57° 5' N, 12° 30' O)
 Skärsjön (57° 15' N, 12° 35' O)
 zwei Seen in der Gemeinde Värnamo, Jönköpings län
 Skärsjön (57° 2' N, 14° 16' O)
 Skärsjön (57° 14' N, 14° 16' O)
 drei Seen in der Gemeinde Växjö, Kronobergs län
 Skärsjön (56° 57' N, 15° 7' O)
 Skärsjön (57° 6' N, 14° 50' O)
 Skärsjön (57° 9' N, 14° 38' O)
 Skärsjön (Vetlanda) in der Gemeinde Vetlanda, Jönköpings län
 Skärsjön (Vilhelmina) in der Gemeinde Vilhelmina, Västerbottens län

Siehe auch:
 Skarsjön
 Skårsjön
 Lill-Skärsjön in der Gemeinde Torsby, Värmlands län
 Lilla Skärsjön
 Nedre Skärsjön in der Gemeinde Skinnskatteberg, Västmanlands län
 Norra Skärsjön in der Gemeinde Kristianstad, Skåne län
 Övre Skärsjön in der Gemeinde Skinnskatteberg, Västmanlands län
 Södra Skärsjön in der Gemeinde Kristianstad, Skåne län
 Stora Skärsjön